Скок увис у женској конкуренцији на 13. Европском првенству у атлетици 1982. одржано је 7. и 8. септембра на Олимпијском стадиону Спиридон Луис у Атини (Грчка).

Титулу освојену у Прагу 1978 бранила је Сара Симеони из Италије.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичарке из 15 земаља. 

  (1)
   (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама било је 19 такмичарки. Квалификациона норма за финале износила је 1,88 м (КВ) коју су прескочиле 12 такмичарки.

Финале 
Финале је одржано 8. септембра 1982. године.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 13. Европског првенства 1938—1982.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1982.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном